Pierre Guillaume peut désigner :
 Pierre Guillaume (1925-2002), dit « le Crabe-Tambour », militaire et aventurier français ;
 Pierre Guillaume (1940-), un avocat et militant politique français, éditeur négationniste.